

Возвишенка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Возвишенка — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Возвишенка — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Возвишенка — селище, Черняховський округ, Калінінградська область